Кейша (; урожд. Ракель Рене Риос, ; , Лос-Анджелес) — американская порноактриса и эротическая танцовщица.

Ранние годы 
В 1984 году окончила школу в городе Вестчестере. По её словам, она «всегда была очень сексуальной и имела репутацию шлюхи ещё до того, как в четырнадцатилетнем возрасте потеряла девственность». После окончания школы стала секретаршей, но вскоре, желая найти более интересную работу, стала работать оператором в «Сексе по телефону». Однажды владелец компании, где она работала, пригласил её на вручение премии XRCO Awards, и именно это стало толчком к началу порнокарьеры Кейши.

После посещения премии она принялась наводить справки, насколько её ожидания соответствуют реальности, и примерно через месяц приняла решение начать карьеру в порно.

Её дебютным фильмом стал «Having It All», в котором партнерами Кейши были Фрэнк Джеймс, Таня Фокс и Том Байрон.

Дальнейшая карьера 
В январе 1987 года Кейша отправилась в турне по стрип-клубам США и Канады. Как правило, Кейша давала четыре шоу за ночь, после каждого из них общаясь со зрителями. Зрители могли получить от неё поляроидную фотографию 8х10 с автографом, а особо приглянувшиеся Кейше — лэпдэнс.

С 1990 года Кейша переключилась на танцевальные выступления, которые занимали одну-две недели в месяц. Изредка Кейша снималась в порно — исключительно чтобы быть в курсе положения дел в этой области.

В 1996 году она решила сделать перерыв в работе и вернуться в колледж, но с 1999 года вновь стала сниматься в порно.

Всего за свою карьеру снялась в 308 порнофильмах (включая компиляции).

В 2006 году сыграла роль Мишель «Питчер-машины» в фильме Фрэнка Себастиано «Пивная лига».

Является членом Залов славы AVN, XRCO и «Legends of Erotica».

Избранная фильмография 
 1985. Having It All.
 1987. Nightshift Nurses.
 1988. Keisha.
 1989. Red Hot Fire Girls.
 1993. Pussyman 3.
 1993. Pussyman 4.
 1994. Candy Factory.
 1999. White Lightning.
 2000. Stupid Cupid.

Примечания

Ссылки 

 Чат с Кейшей 5 июля 2000 года
 Биография на LukeIsBack.com
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы Legends of Erotica